Сосного́рск (до 1957 года — Ижма) — узловая железнодорожная станция Сосногорского региона Северной железной дороги, находящаяся в городе Сосногорске республики Коми.

Вокзал 

Новый железнодорожный вокзал открыт в 2020 году и приурочен к 100-летию Республики Коми. Впервые в России здание железнодорожного пассажирского комплекса возведено с использованием технологии модульного строительства. 

В ходе реконструкции более чем в два раза увеличилось пространство вокзала. Ранее общая площадь здания составляла 400 кв. м., после реконструкции – более 1 тыс. кв м. 

В новом здании разместился комфортный зал ожидания с зонами отдыха и продажи билетов, оснащенных розетками и USB-разъемами для зарядки гаджетов, а также комнаты отдыха для пассажиров с детьми, кафе и санитарные комнаты.

Новое здание вокзала построено на месте снесенного старого вокзала, возведенного в 1942 году во время прокладки Северо-Печорской железной дороги. Вокзал был деревянный, не имел водопровода и канализации. Общая площадь старого вокзала по внутреннему замеру – 412 м².

Деятельность 
Станция открыта для грузовой работы.

Движение поездов 
По состоянию на сентябрь 2015 года по станции курсируют следующие поезда пригородного сообщения:

Дальнее сообщение 
По состоянию на декабрь 2018 года по станции курсируют следующие поезда дальнего следования:

Фирменные поезда

Адрес вокзала 
 169500, Россия, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Вокзальная, д. 33

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов дальнего следования на Яндекс. Расписания
 Расписание пригородных поездов на Яндекс. Расписания
 Расписание и наличие мест на сайте ОАО «РЖД»

Станции Сосногорского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Коми
Узловые железнодорожные станции